Nervión puede referirse a:

Geografía 
Nervión, un río del País Vasco, en el norte de España;
Comarca de Arratia-Nervión en la provincia de Vizcaya en España;
Distrito Nervión, distrito de la ciudad de Sevilla (España);
Barrio de Nervión, barrio que da nombre al anterior distrito de Sevilla (España);
Bahía de Nervión, accidente geográfico en la costa de Guinea Ecuatorial;

Periódico
El Nervión, periódico publicado en Bilbao en 1856.
El Nervión, periódico publicado en Bilbao entre 1891 y 1936.
El Nervión, periódico gratuito de Bilbao lanzado en el año 2000.

Otros 
Estación de Nervión, del Metro de Sevilla sita en el barrio homónimo.
Estadio de Nervión, un estadio de fútbol existente entre 1928 y 1956.